Kläppviken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kläppviken, Gotland, sjö i Gotlands kommun, 
Kläppviken, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn